Pavičići est un toponyme qui peut désigner :
Pavičići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Pavičići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Netretić, comitat de Karlovac.